

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Forj“ beginnt.

Forj 



Forja 
 Forjaz, Cipriano, portugiesischer Kolonialverwalter
 Forjaz, José (* 1936), portugiesisch-mosambikanischer Architekt